Ел Мехе има више значења:

 Ел Мехе (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мехе (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мехе (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику